Osoby:
 Dietmar Noss – niemiecki reżyser
 Helmut Noss – niemiecki polityk
 Sergiusz Noss – polski oficer

Zobacz też:
 Isle of Noss
 Nos